Кивиоя — топоним:

 Кивиоя (река, впадает в Пизьмаярви) — река в Республики Карелии.
 Кивиоя (приток Шонги) — река в Республики Карелии.
 Кивиоя (приток Чирко-Кеми) — река в Республики Карелии.
 Кивиоя (приток Вьюна) — река в Республики Карелии.
 Кивиоя (платформа) — остановочный пункт Октябрьской железной дороги.

Примечания